

Patronyme 

 Famille de la Roussière

 Clément Roussier est un acteur français, né en 1984 ;
  (1711-1777), major-général et commandant russe ;
 Jean-Michel Roussier, né le  à Suresnes, est un dirigeant de football français.

Voir aussi 
 La Roussière